Красотин Николай Аркадьевич () — советский скульптор.

Биография 
Родился 19 декабря 1927 года в городе Днепропетровск.

Участник Великой Отечественной войны.

В 1951 году окончил Днепропетровское художественное училище. В 1957 году окончил Киевский художественный институт (учителя по специальности — М. Лысенко, О. Олейник, И. Макогон, И. Шерстобит, Б. Свердлов, О. Жирадков). Член Союза художников УССР с 1963 года.

Умер 22 сентября 1989 года в Киеве.

Творческая деятельность 
Работал в отрасли станковой, монументальной и декоративной скульптуры. С 1957 года участвовал в республиканских выставках.

Отдельные работы хранятся в Национальном историко-этнографическом заповеднике «Переяслав» (Киевская область), Мануйловском литературно-мемориальном музее М. Горького (Полтавская область).

Основные произведения 
 М. Горький (1959);
 Буревестник (1960);
 В солдатах (1964, стеклоцемент, в соавторстве с Михаилом Декерменджи);
 Севастополь (1965);
 Монумент «Победа» (1968, Кривой Рог, в соавторстве с Евгением Горбанем и Борисом Климушко) и другие.

Примечания

Источники 
 
 Красотін Микола Аркадійович // Українські радянські художники. Довідник / : Мистецтво, 1972. — 563 c. — С. 237.
 Красотін Микола Аркадійович // Словник художників України / Академія наук УРСР; ред. кол. М. П. Бажан (відп. ред.) та ін. — : Голов. ред. УРЕ, 1973. – 271 с. — С. 119.

Ссылки 
 Киевский художник Красотин Николай Аркадиевич.